Чемпионат Белоруссии — главное соревнование Беларуси в ряде видов спорта:
 Чемпионат Белоруссии по баскетболу
 Чемпионат Белоруссии по баскетболу среди женщин
 Чемпионат Белоруссии по боксу
 Чемпионат Белоруссии по волейболу среди мужчин
 Чемпионат Белоруссии по волейболу среди женщин
 Чемпионат Белоруссии по гандболу среди мужчин
 Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике
 Чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике в помещениях
 Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди мужчин
 Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди женщин
 Чемпионат Белоруссии по мини-футболу
 Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу
 Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди мужчин
 Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди женщин
 Чемпионат Белоруссии по тяжёлой атлетике
 Чемпионат Белоруссии по футболу
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
 Чемпионат Белоруссии по футзалу
 Чемпионат Белоруссии по хоккею с шайбой
 Чемпионат Белоруссии по шахматам
 Чемпионат Белоруссии по шоссейному велоспорту